Odontotrigona era um gênero de abelha sem ferrão. Existem por volta de 500 espécies de abelhas sem ferrão no mundo catalogadas em diversos gêneros diferentes. Muitas espécies ainda não foram descobertas e outras estão passando por revisões para reenquadrá-las como novas espécies ou pertencentes a outros gêneros.

Existiam 2 espécies de Odontotrigona catalogadas, porém foi feita uma revisão em 2017 e as 2 espécies foram reclassificadas como do gênero Homotrigona, o que significa que não existem espécies para este gênero. As reclassificadas eram:

Meliponíneos